HMS Royal Sovereign (1701)
 HMS Royal Sovereign (1786)
 HMS Royal Sovereign (1804)
 HMS Royal Sovereign (1857)
 HMS Royal Sovereign (1891)
 HMS Royal Sovereign (05)

Zie ook
 HMS Sovereign of the Seas
 HMS Frederick William oorspronkelijk besteld als HMS Royal Sovereign ook bekend als HMS Royal Frederick en Worchester.
 MV Royal Sovereign, ook bekend als de HMS Royal Scot